Artur Dias Pratas (1886 – Coimbra, 14 de outubro de 1946) foi um médico e espírita português. Foi Observador-Chefe do Instituto Geofísico da Universidade de Coimbra.

Biografia 
Apesar de criado desde a infância num ambiente religioso, que lhe propiciou a crença em Deus e na existência da alma, foi no Espiritismo experimental que encontrou o caminho para os novos rumos da ciência e da moral cristã.

Foi um dos mais fecundos defensores do neoespiritualismo no país, quer na tribuna, quer na imprensa, onde se tornou notável pelo valor filosófico e científico dos seus artigos.

Colaborou, desde 1930, até ao seu falecimento, nas páginas da revista "Além: mensário de espiritismo, filosofia e ética", da Sociedade Portuense de Investigações Psíquicas (SPIP), e em vários jornais e revistas espíritas portuguesas e do Brasil.

Bibliografia
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Espíritas de Portugal